Naufahu ist der Familienname folgender Personen:

 Joe Naufahu (* 1978), neuseeländischer Schauspieler und Rugby-Spieler
 Rene Naufahu (* 1970), neuseeländischer Schauspieler und Regisseur

siehe auch

 Naufahu Tahi (* 1981), US-amerikanischer Football-Spieler